Арвідссон () — шведське прізвище.

Відомі носії 
 Пер Арвідссон — шведський плавець.
 Софія Арвідссон — шведська тенісистка.

Шведські прізвища